BKR (kredietregistratie), Nederlands kredietregistratiebureau, vroeger genaamd Bureau Krediet Registratie
 Beeldende Kunstenaars Regeling, voormalige Nederlandse regeling, vervangen door de Wet werk en inkomen kunstenaars (WIK)
 Basis Kenteken Register, een Nederlands basisregister, thans genaamd Basisregistratie Voertuigen